Die NBA-Saison 1988/89 war die 43. Spielzeit der National Basketball Association. Sie endete mit einem 4-Spiele-Erfolg der Detroit Pistons gegen die Los Angeles Lakers in den NBA Finals.

Saisonnotizen 
 Die Miami Heat und die Charlotte Hornets kamen als 24. und 25. Franchise in die NBA.
 Die Milwaukee Bucks trugen ihr erstes Spiel im Bradley Center aus.
 Die Sacramento Kings trugen ihr erstes Spiel in der ARCO Arena aus.
 Kareem Abdul-Jabbar, der ewige NBA-Punkterekordhalter, spielte seine letzte Saison.
 Der US-Fernsehsender TNT beginnt, Spiele live zu senden.
 Jerry Sloan nahm das Traineramt bei den Utah Jazz an sich, wo er noch 23 Jahre blieb. Dies macht ihn zum Trainer mit der längsten Amtszeit im professionellen US-Sport.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
 Most Valuable Player: Magic Johnson, Los Angeles Lakers
 Rookie of the Year: Mitch Richmond, Golden State Warriors
 Defensive Player of the Year: Mark Eaton, Utah Jazz
 Sixth Man of the Year: Eddie Johnson, Phoenix Suns
 Most Improved Player: Kevin Johnson, Phoenix Suns
 Coach of the Year: Cotton Fitzsimmons, Phoenix Suns
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Charles Barkley, Philadelphia 76ers
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
 All-NBA Second Team:
 F – Tom Chambers, Phoenix Suns
 F – Chris Mullin, Golden State Warriors
 C – Patrick Ewing, New York Knicks
 G – John Stockton, Utah Jazz
 G – Kevin Johnson, Phoenix Suns
 All-NBA Third Team:
 F – Dominique Wilkins, Atlanta Hawks
 F – Terry Cummings, Milwaukee Bucks
 C – Robert Parish, Boston Celtics
 G – Dale Ellis, Seattle SuperSonics
 G – Mark Price, Cleveland Cavaliers
 All-NBA Rookie Team:
 Rik Smits, Indiana Pacers
 Willie Anderson, San Antonio Spurs
 Mitch Richmond, Golden State Warriors
 Charles D. Smith, Los Angeles Clippers
 Hersey Hawkins, Philadelphia 76ers
 NBA All-Defensive First Team:
 Dennis Rodman, Detroit Pistons
 Larry Nance, Cleveland Cavaliers
 Mark Eaton, Utah Jazz
 Michael Jordan, Chicago Bulls
 Joe Dumars, Detroit Pistons
 NBA All-Defensive Second Team:
 Kevin McHale, Boston Celtics
 A. C. Green, Los Angeles Lakers
 Patrick Ewing, New York Knicks
 John Stockton, Utah Jazz
 Alvin Robertson, San Antonio Spurs

Playoffs 
In der ersten Runde wurde im Best-of-Five-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
 Die Saison 1988/89 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1988/89